Högler ist der Name von

 Franz Högler (1802–1855), österreichischer Bildhauer
 Gregor Högler (* 1972), österreichischer Speerwerfer